Mesa de las Palmas peut désigner :

Toponymes

Mesa de las Palmas : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité d'Antonio Pinto Salinas dans l'État de Mérida ;
 Mesa de las Palmas : capitale de la paroisse civile de Mesa de las Palmas de la municipalité d'Antonio Pinto Salinas dans l'État de Mérida ;

Homonymie de toponyme